20-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 18 по 19 февраля 1989 года на арене «Хаутрюст» в нидерландском городе Гаага.

В соревнованиях приняли участие 333 атлета из 27 стран Европы. Было разыграно 24 комплекта медалей (13 у мужчин и 11 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 24 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 16 стран-участниц.

Ссылки 
 

1989
Февраль 1989 года
Спорт в Нидерландах в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Гааге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах
1989 год в лёгкой атлетике